Miejscowości w USA:
 Bradley – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Lafayette
 Bradley – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Monterey
 Bradley – miejscowość w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Bradley – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Kankakee
 Bradley – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Grady
 Bradley – jednostka osadnicza w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Greenwood
 Bradley – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Clark
 Bradley – jednostka osadnicza w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Raleigh
 Bradley – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Lincoln
Gminy w USA:
 Bradley (ang. Bradley Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Ouachita
 Bradley (ang. Bradley Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Van Buren
 Bradley (ang. Bradley Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Jackson
 Bradley (ang. Bradley Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Bradley (ang. Bradley Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Lincoln
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Bradley (ang. Bradley County) – w stanie Arkansas
 hrabstwo Bradley (ang. Bradley County) – w stanie Tennessee
W Wielkiej Brytanii:
 Bradley – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Bradley – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Bradley – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Bradley – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Bradley – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Bradley – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Bradley – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)
 Bradley – miejscowość w hrabstwie West Midlands (Anglia)
 Bradley – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)
 Bradley in the Moors – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)
Osoby:
 Ed Bradley – amerykański dziennikarz
 Francis Herbert Bradley – brytyjski filozof
 Gwendolyn Bradley – artystka amerykańska, sopran liryczno-koloraturowy
 Marion Zimmer Bradley – amerykańska pisarka
 Omar Bradley – amerykański generał
Inne
 M2 Bradley – amerykański bojowy wóz piechoty
 M3 Bradley – amerykański bojowy wóz rozpoznawczy